Храм Алекса́ндра Не́вского — русский православный храм в туркменском городе Ашхабад. Настоятелем храма по состоянию на 2019 год служит протоиерей Иоанн Копач, клирик храма иерей Вадим Проскурович. Здание церкви из белого жженного кирпича в виде креста, с деревянным куполом под железной крышей вмещает 350 человек.

 Престольный праздник — 12 сентября, 6 декабря

История 
Церковь во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского была основана в 1882 году и освящена в 1900 году. Являлась походной церковью при 1-м Таманском полку Кубанского казачьего войска .

Примечания

Ссылки 
 Историческая справка о храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Ашхабада

Православные храмы Туркменистана
Ашхабад
Патриаршие приходы в Туркменистане
Ашхабад